Linda Cassell – ex tennista australiana
 Ollan Cassell – ex velocista statunitense
 Sam Cassell – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Wally Cassell – attore italo-statunitense